|-
| 137001 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137002 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137003 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137004 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137005 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137006 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137007 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137008 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137009 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137010 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137011 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137012 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137013 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137014 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137015 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137016 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137017 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137018 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137019 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137020 - || 1998 TL || 10 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 137021 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137022 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137023 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137024 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137025 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137026 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 137027 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 137028 - ||  || 15 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 137029 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 137030 ||  || 15 octombrie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 137031 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137032 - ||  || 19 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137033 - ||  || 21 octombrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 137034 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137035 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 137036 ||  || 19 octombrie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 137037 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137038 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 137039 Lisiguang ||  || 26 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 137040 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137041 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137042 - ||  || 24 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137043 - ||  || 23 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137044 - ||  || 29 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137045 - || 1998 VE || 7 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 137046 ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 137047 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137048 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137049 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137050 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137051 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137052 Tjelvar ||  || 15 noiembrie 1998 || La Silla || 
|-
| 137053 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137054 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137055 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137056 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137057 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137058 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137059 ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 137060 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137061 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137062 - || 1998 WM || 16 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137063 - ||  || 16 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 137064 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137065 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137066 - ||  || 23 noiembrie 1998 ||  || , L. Kiss
|-
| 137067 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 137068 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137069 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137070 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137071 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137072 - ||  || 26 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137073 - ||  || 20 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137074 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137075 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137076 - ||  || 10 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 137077 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137078 - ||  || 11 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137079 - ||  || 9 decembrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 137080 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137081 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137082 - ||  || 12 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 137083 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137084 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137085 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137086 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137087 - ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137088 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137089 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137090 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137091 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137092 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137093 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137094 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137095 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137096 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 137097 - ||  || 8 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137098 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 137099 - ||  || 17 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137100 - ||  || 23 decembrie 1998 || Brainerd || 
|-